Jordon steht für:

 Jordon (Illinois), Ort im Clay County

Jordon ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Jordon (* 1965), britischer Schauspieler
 Phil Jordon (1933–1965), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Jordan (Begriffsklärung)